, відомі носії:
 Козлов Дмитро Ілліч (1919—2009) — конструктор радянської ракетної техніки, двічі Герой Соціалістичної Праці.
 Козлов Дмитро Маркович (1920—1989) — Герой Радянського Союзу.
 Козлов Дмитро Олегович (1988)— білоруський блогер, політичний в'язень.
 Козлов Дмитро Олександрович (1990) — російський хокеїст
 Козлов Дмитро Тимофійович (1896—1967) — радянський воєначальник